Шеси може да се односи на:

 Шеси (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Шеси (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Шеси (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Шеси ле Пре, насељено место у Француској, у департману Об